Чачак:

 Чачак — город в Сербии.
 Чачак — община в Сербии, входит в округ Моравичский.